Герш (), () — фамилия и еврейское личное имя.

Известные носители 
 Герш, Витольд (род. 1927) — польский кинорежиссёр-аниматор, сценарист и художник.
 Герш, Леонард (1922—2002) — американский драматург, сценарист, композитор.
 Герш, Марцин (1808—1895) — мазурский писатель, педагог, издатель, лютеранский деятель.